bł. Zefiryn Agostini (1813–1896) – włoski ksiądz, założyciel Sióstr Urszulanek Córek Maryi Niepokalanej
 bł. Zefiryn Giménez Malla (1861–1936) – hiszpański Rom, tercjarz franciszkański, męczennik
 bł. Zefiryn Namuncurá (1886–1905) – argentyński salezjanin

Zobacz też: Święty Zefiryn